

Economia
 Tabela Price

Geografia
Price (Utah)

Biografias
 Alan Price (1942)
 George R. Price (1922-1975)
 Leontyne Price (1927)
 Llewellyn Ivor Price (1905-1980)
 Reynolds Price (1933)
 Richard Price (1723-1791)
 Rodman M. Price (1816-1894)
 Vincent Price (1911-1993)

Desambiguação